Лига Леумит 1974/1975 — 23-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1974/1975
Израиль
Израиль
1974 год в Израиле
1975 год в Израиле